Endre Steiner (1901 – 1944), jugador d'escacs hongarès 
 George Steiner (París, 1929), escriptor, crític i teòric de la literatura i la cultura
 Jakob Steiner (Berna, 1796 - 1863 ), matemàtic suís 
 Max Steiner (Viena, 1888 - Hollywood, 1971), compositor de cinema austríac nacionalitzat estatunidenc
 Rudolf Steiner (1861 – 1925), filòsof i humanista austríac